Tuskizm – neologizm, koncept ideologiczny, pejoratywne lub satyryczne określenie rządów partii Platformy Obywatelskiej (PO), pochodzące od nazwiska polskiego polityka Donalda Tuska. Jako określenie ironiczne lub propagandowe jest ono używane przez przeciwników ugrupowań politycznych Tuska, natomiast przez zwolenników PO jest uważane za nieadekwatne i obraźliwe.

Historia 
Termin ten ukuty na pejoratywne określenie doktryny politycznej i wizji państwa Donalda Tuska. Stosowany w trakcie kampanii wyborczej w 2005. Następnie po objęciu władzy przez rząd Donalda Tuska i partię Platforma Obywatelska. Pojęcie to dalej często występowało na łamach mediów krytycznych w stosunku do partii Platforma Obywatelska (PO), takich jak np. tygodnik Gazeta Polska, Do Rzeczy oraz innych: Polityka, „Rzeczpospolita”.

Znaczenie 

Jest to określenie pejoratywne pochodzące od nazwiska polskiego polityka Donalda Tuska, używane przez przeciwników ugrupowań politycznych Tuska (głównie partii PO).

Według Wojciecha Szalkiewicza tuskizm oznacza pejoratywne określenie liberalnego programu Platformy Obywatelskiej (wcześniej KLD), stosowane w trakcie kampanii wyborczej 2005. Używano również określeń: tuskmeni, tuskowizna. Program liberalizmu stosowany przez PO i Donalda Tuska, wcześniej przewodniczącego KLD i wiceprzewodniczącego Unii Wolności, prowadził do wielu nieprawidłowości i afer. Proponowane przez PO i Tuska państwo „miało być zbudowane na ekonomicznym apartheidzie: luksusowe oazy dla bogatych i fawele dla reszty społeczeństwa”. Wojciech Giełżyński podaje w książce z 2006 r. pt. Inne światy, inne drogi, że program tuskizmu głosił, że o wszystkim decyduje Niewidzialna ręka, samowładnie sterująca wolnym rynkiem, dlatego w żaden sposób nie wolno tej „niewidzialnej ręki” krępować, a „państwu od rynku wara!”.

Jak stwierdził były poseł PO Jan Maria Rokita: „Tuskizm to przede wszystkim wszechstronny system uzależniania i podporządkowywania sobie ludzi”. Według publicysty Piotra Semki: tuskizm to „poszerzanie władzy nieformalnej w sposób nie rzucający się w oczy opinii publicznej”. Jak zauważa red. Piotr Lisiewicz: „Istotą tuskizmu była propaganda totalna, w której nie ma mowy o żadnych zahamowaniach, gdy walczymy o sondażowe słupki”.

Liberalny program PO, program tuskizmu to według krytyków tzw. „prawo silniejszego” (Kto silniejszy, ten lepszy…), czyli darwinizm społeczny. W użyciu były też inne określenia: „liberałowie-aferałowie”.

W języku polskim funkcjonują liczne podobne neologizmy polityczne, np. lepperyzm, wałęsizm, korwinizm, trzaskizm, kaczyzm, gowinizm, ziobryzm czy macierewizm; mogą też odnosić się do polityków zagranicznych, np. stalinizm, hooveryzm, maccartyzm, taczeryzm.

Są one zwykle pejoratywne, budowane na bazie pojęć typu totalitaryzm, faszyzm, komunizm, nazizm.

Celem takich wyrażeń jest podkreślenie granic „my” vs. „inni”, i łatwe, pejoratywne „zaszufladkowanie” przeciwników politycznych.

Zobacz też 

 Leming
 Czarny PR
 IV Rzeczpospolita

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Zwyczajny tuskizm, dorzeczy.pl
 O aksjologii tuskizmu, 24 maja 2011
 Hołownia, Gowin i Kosiniak-Kamysz to tuskizm z ludzką twarzą. Budowa Platformy Obywatelskiej w wersji „light” nabrała tempa, wpolityce.pl
 „W Platformie Obywatelskiej tuskizm wiecznie żywy”, tysol.pl
 „Hurra, wynegocjowałam drożdżówki!”, czyli tuskizm-kopaczyzm w akcji, wpolityce.pl, 2 października 2015

Polska propaganda polityczna
Platforma Obywatelska
Cytaty polityczne
Doktryny polityczne nazwane od osób
Neologizmy